Non Ducor Duco é uma expressão em latim que significa "Não sou conduzido, conduzo". O lema está presente no brasão da cidade brasileira de São Paulo.

Origem
O brasão concebido em 1917 foi criado pelo poeta Guilherme de Almeida e José Wasth Rodrigues que venceram um concurso público instituído em 8 de março para a criação do brasão da cidade.

Palavras, frases e expressões em latim